Тарабья (, ), ранее — Ферапия (Терапия, ) — квартал (махалле) в районе Сарыер ила Стамбул в Турции, на европейском берегу Босфора, между  и . Помимо исторических памятников, Тарабья известна своими рыбными ресторанами.

История 
В древности местность была известна как Фармакеа.

В XVII веке Ферапия была небольшой рыболовецкой деревней с почти исключительно греко-православным населением. В 1655 году здесь разместилась кафедра Деркийской митрополии и в местности стали селиться богатые фанариоты, а также армянские и еврейские купцы. Ферапия приобрела славу летнего Фанара. После восстания 1821 года ряд фанариотских особняков был конфискован османским правительством.

В начале XX века местность сохраняла характер аристократического пригорода Константинополя, где располагались летние резиденции послов. До 1950-х годов население продолжало оставаться преимущественно греческим.

Достопримечательности 
 Церковь Святой Параскевы (Aya Paraskevi)
 Фонтан султана Махмуда II
 Фонтан Безм-и Алем Валиде Султан
 Летняя резиденция посла Германии
 Huber Kiosk — президентская резиденция
 Ялы Христаки Зографоса
 Вилла князей Ипсиланти (позже стала резиденцией посла Франции)

Примечания

Литература 
 Bachmann, Martin: Tarabya. Alman Büyükelçisi’nin Boğaziçi’ndeki Tarihi Yazlık Rezidansının Tarihçesi ve Gelişimi. Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Ege Yayınları, Istanbul 2003. ISBN 975-807-065-7
 Türker, Orhan: Therapia´dan Tarabya´ya. Boğaz´ın Diplomatlar Köyünün Hikayesi. Sel Yayıncılık, Istanbul 2006. ISBN 975-570-275-X

Ссылки 
 Therapeia (Tarapya)

Районы Стамбула